Acantha (nimf), een nimf uit de Griekse mythologie
 Acantha (studentenclub), een studentenclub voor holebi's in Gent